Rodebach ist:

 der Ortsname von Rodebach, Stadtteil von Waldkappel im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, Deutschland
 der deutsche Name zwischen 1938 und 1946 des russischen Dorfes Tschkalowo in der Oblast Kaliningrad (Rodebach, Kreis Ebenrode/Ostpreußen, bis 1938 Enzuhnen, Kreis Stallupönen)

 der Name folgender Gewässer:
 Rodebach (Wehre), Zufluss der Wehre im Werra-Meißner-Kreis in Hessen
 Rodebach (Maas), Zufluss der Maas im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) und in der Provinz Limburg (Niederlande)
 Rodebach (Leine), Zufluss der Leine im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 Rodebach (Apfelstädt), rechter Nebenfluss der Apfelstädt (Gera) im Landkreis Gotha, Thüringen
Siehe auch:
 Rodenbach
 Rothebach